Eremiornis carteri é uma espécie de ave da família Megaluridae. É a única espécie do género Eremiornis.

É encontrada apenas na Austrália.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Eremiornis carteri.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 10 de Julho de 2007.

Megaluridae
Aves descritas em 1900